

Toponyme 
 Viellepinte, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Pontiacq-Viellepinte ;
 Pontiacq-Viellepinte, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme